Пиједра Агухерада има више значења:

 Пиједра Агухерада (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пиједра Агухерада (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику